
Termin -{Propanol}- ima više značenja.
 1-Propanol, n-propanol
 Izopropil alkohol